Семён Ко́ган: Коган, Семён Аркадьевич (1929—2016) — советский дирижёр, народный артист РСФСР (1988).
 Коган, Семён Михайлович (более известен как Семён Бытовой; 1909—1985) — русский советский поэт, прозаик и переводчик, журналист.
 Коган, Семён Яковлевич (1915—1979) — советский оперный певец, тенор, заслуженный артист УССР (1952).